Metzgeriales är en ordning av bladmossor. Metzgeriales ingår i klassen Jungermanniopsida, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Metzgeriales 32 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Metzgeriales